Сивицький Данило Йосипович — український прозаїк, член Спілки письменників України, лауреат премії Уласа Самчука.
 Сивицький Павло Михайлович — український лісівник.